Diego Trujillo puede referirse a:

Diego Trujillo, actor colombiano;
Diego Trujillo, pintor español del siglo XVII.